'''Леонід Арбузов:
Леонід Арбузов (1848–1912)
Леонід Арбузов (1882—1951)